Сан Хуан Сајултепек има више значења:

 Општина Сан Хуан Сајултепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Сајултепек (Сан Хуан Сајултепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику